

Patronyme 

 Daniel Blach, joueur et entraîneur de rugby français ;
 Helena Blach Lavrsen (1963-), curleuse danoise ;
 Ty Blach (1990-), joueur de baseball américain ;
 Wiesław Błach (1962-), judoka polonais.